Diese Liste enthält alle Nummer-eins-Hits in den Mainstream Top 40 Charts im Jahr 1992. Am 3. Oktober dieses Jahres veröffentlichte das US-amerikanische Magazin Billboard die ersten Charts mit den von Mainstream-Radiostationen in den USA am häufigsten gespielten Popsongs. Sie wird auch als Pop Songs Charts oder Radiocharts für zeitgenössische Hits bezeichnet.

Weblinks 
Aktuelle und zurückliegende Billboard-Charts: Pop-Songs (englisch)

Nummer Eins Hits Mainstream Top 40
Musik 1992